Welliver ist der Familienname folgender Personen:

 Judson C. Welliver (1870–1943), US-amerikanischer Journalist und Kommunikationsmanager
 Titus Welliver (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler